Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 56 dans le monde.

 Route fédérale 56 en Allemagne
 Route européenne 56 en Allemagne et en Autriche
  aux États-Unis
 California State Route 56 aux États-Unis
 Route principale 56 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route 56 en Islande 
  dans certains pays